DNA peut désigner :

Administrations 
 Direction nationale de l'arbitrage, l'organe chargé de l'arbitrage dans certaines fédérations sportives ;
 Direction de la navigation aérienne, un service de la Direction générale de l'aviation civile française ;
 Direction nationale antimafia (Direzione Nazionale Antimafia), un groupement national de la police italienne chargé de la lutte contre la mafia regroupant des policiers, des carabiniers, des procureurs et des membres de la police des finances (Guardia di Finanza) bénéficiant des lois antimafias votées ces dernières années en Italie ;
 Direction nationale anticorruption (Direcția Națională Anticorupție), le parquet anticorruption de la Roumanie ;

Musique 
 DNA (chanson du groupe de musique BTS) de l'album Love Yourself: Her
 DNA, un groupe no wave du guitariste Arto Lindsay ;
DNA, un duo de DJ anglais connus pour leur remix de Tom's Diner de Suzanne Vega ;
 DNA, le premier album du groupe Little Mix ;
 DNA, le nom du premier single tiré de cet album ;
 DNA (ou DJ DNA ou Donotask), nom de scène de Arjen de Vreede, DJ notamment connu comme membre de Urban Dance Squad;

Télévision 
 DNA, série télévisée brésilienne diffusée en 2001 ;
 DNA, série télévisée danoise diffusée en 2019 ;
 Demain nous appartient, une série télévisée diffusée en 2017 sur TF1.

Divers 
 diplôme national d'arts, un diplôme sanctionnant trois ans d'enseignement dans une école supérieur d'art de France.
 deoxyribonucleic acid ou deoxyribose nucleic acid (en français, acide désoxyribonucléique ou ADN) ;
 Dernières Nouvelles d'Alsace, un quotidien de la presse française ;
 DNALinux, une distribution GNU/Linux ;
 DNA Models, une agence de mannequins ;
 (55555) DNA, un astéroïde ;
 DNA, opérateur de télécommunications en Finlande ;
 DNA Script, entreprise française de biotechnologies ;
  ;
 PhotoDNA, logiciel d'identification d'images et de filtrage de contenu.